Fanny Bay est un toponyme.

Bahamas 
 Fanny Bay, nom en anglais de la , une baie des Bahamas

Canada 
 Fanny Bay, nom en anglais de la , une baie située dans le district régional de Comox Valley, en Colombie-Britannique
 Fanny Bay, un village situé près de la baie homonyme, dans le district régional de Comox Valley, en Colombie-Britannique
 Fanny Bay, nom en anglais de la , une baie située dans le district régional de Strathcona, en Colombie-Britannique

États-Unis 
 , un marécage du nord de la Floride

Jamaïque 
 Fanny Bay, nom en anglais de la , une baie du nord-est de la Jamaïque

Nouvelle-Zélande 
 Fanny Bay, nom en anglais de la baie Fanny, une baie du sud-ouest de la Nouvelle-Zélande

Homophones 
 Fannie Bay, nom en anglais de la , une baie d'Australie
 , un faubourg de Darwin, en Australie

Homonymie de toponyme